Slaveevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Славеево) :
Slaveevo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Slaveevo, village bulgare de l'obchtina d'Ivaïlovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo.